Pertti est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
Pertti Jalava (né en 1960), compositeur finlandais
 (né en 1952), joueur finlandais de football
 (né en 1971), artiste de comics finlandais
Pertti Karppinen (né en 1953), rameur finlandais
Pertti Koivulahti (1951-2019), joueur finlandais de hockey sur glace
Pertti Kontto (né en 1939), joueur finlandais de hockey sur glace
Pertti Lehikoinen (né en 1952), joueur d'échecs finlandais
Pertti Lehtonen (né en 1956), joueur finlandais de hockey sur glace
Pertti Mäkinen (né en 1952), sculpteur finlandais
Pertti Mutru (1930-1964), joueur finlandais de basket-ball 
Pertti Nieminen (1936-2016), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1956), patineur haute vitesse finlandais
Pertti Paasio (1939-2020), homme politique finlandais
Pertti Purhonen (1942-2011), boxeur finlandais
Pertti Rastela (né en 1955), joueur finlandais de hockey sur glace
Pertti Teurajärvi (né en 1951), fondeur finlandais
Pertti Ukkola (né en 1950), lutteur gréco-romain finlandais
Pertti Valkeapää (né en 1951), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi
Pertti Kurikan Nimipäivät, groupe de rock finlandais

Homonymie de prénom
Prénom finlandais